Прем'єршип може означати:

Футбол 
Назви найвищих футбольних ліг у різних країнах:

  Прем'єршип (Північна Ірландія)
  Прем'єршип (Шотландія)

Див. також 
 Бундесліга
 Серія A